El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación es una institución internacional perteneciente a la UNESCO que tiene como misión fortalecer las capacidades de los países para planificar y administrar sus sistemas educativos.

Origen 

El Instituto Internacional de Planificación de la Educación (IIPE) fue creado por la UNESCO en 1963 en París (Francia).

Características 

El IIPE cuenta con el apoyo financiero de la UNESCO con cierta autonomía y  recibe contribuciones voluntarias. Ha formado a alrededor de 5 mil expertos.Tiene  sede en Buenos Aires, Argentina.

Cuenta con 3 oficinas internacionales:

 Una Sede en París (Francia)
 Una Oficina Regional en Buenos Aires (Argentina)
 Una Oficina en Le Pôle de Dakar, Senegal.

Misión 

 Formar a profesionales en la educación en competencias que le permitan el análisis, la planificación, la administración, la ejecución, la supervisión y la evaluación educativa. analizar 
 Ayudar a las instituciones a mejorar el funcionamiento y la mejora en su administración y liderazgo. 
 Realizar foros de política, cooperación internacional y conexión en redes para promover las innovaciones.

Ofrece cursos anuales, cursos de capacitación cortos y educación a distancia junto a programas de asistencia técnica con recursos, actividades en red y estudio de casos.

Referencias

Enlaces externos 
IIPE Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación
 Portal de UNESCO

Unesco